Евгения Тодорова Живкова (Жени Живкова) е български моден дизайнер и политик.

Биография 
Евгения Живкова е родена на 7 ноември 1965 година в семейството на Любомир Стойчев и Людмила Живкова. Баща ѝ е инженер от Враца, а майка ѝ е дъщеря на Тодор Живков, който от 1956 до 1989 година е начело на тоталитарния комунистически режим в България.

През 1968 година родителите на Живкова се развеждат – баща ѝ е изпратен на работа във Виена и достъпът му до дъщеря му е ограничен, а майка ѝ малко по-късно се омъжва повторно за журналиста Иван Славков. След смъртта на Людмила Живкова през 1981 година е осиновена от дядо си Тодор Живков.

Евгения Живкова завършва средно образование в Националното експериментално училище в София (1983) и същата година е приета за студентка в Софийския университет, специалност история и втора специалност философия. Дипломира се през 1988 г. със степен магистър по история и философия и специалност – История и теория на културата. От 1988 г. до 1992 г. работи в Института по култура към Българската академия на науките като научен специалист, като специализира в областта на Харапската култура.

През този период семейството на Живков живее на издръжка на Управлението за безопасност и охрана (УБО) на Държавна сигурност. Евгения Живкова има разточителни разходи, които за периода 1985 – 1989 година се оценяват на около 70 хиляди лева, голяма част от тях във валута. Така при служебно посещение на Тодор Живков в Китай тя купува и превозва със самолета му мебели за апартамента си за 5500 долара. УБО ѝ построява за сметка на Тодор Живков вила в Бояна на стойност 150 хиляди лева.

През 1991 г. Евгения Живкова създава модна къща „Жени Стил“, в която е едноличен управляващ директор и дизайнер.

През 1999 г. учредява фондация „Людмила Живкова – Знаме на мира“, възстановява асамблея „Знаме на мира“ и е неин Председател.

Народен представител в XXXIX и XL народно събрание (2001 – 2009 г.) от Парламентарната група на „Коалиция за България“. Безпартийна.

Заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Член на Комисията по култура и комисията по образование и наука.

През 2003 г. преподава мода в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.

От 2005 г. до 2011 г. е Председател на Съвета за детето при Президента на Република България.

През януари 2007 г. става член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) и е Заместник-председател на постоянната делегация на България.

Член на комисията по Мониторинг в ПАСЕ и докладчик за Азербайджан. Член на Социалната и културната комисии в ПАСЕ.

Член на бюрото на социалистическата група в ПАСЕ (2008 – 2009 г.).

Награди 
 1996 г. Модна къща „Жени Стил“ е носител на наградата „Златната игла“ на Българската академия за мода.
 1997 г. Евгения Живкова е избрана за най-добър дизайнер от телевизионното предаване „Лица“ на Българската национална телевизия.
 1999 г. Евгения Живкова е отличена с награда „Петия елемент“ в конкурс на Водка №5“ и Гран при „Водка №5“.
 Номинирана е три пъти за „Дизайнер на годината“ – през 1995, 1999 и 2002 г.
 2000 г. е избрана за „Дизайнер на годината“ и получава наградата „Златна игла“ на Българската академия за мода.
 2003 г. модна къща „Жени Стил“ е избрана за носител на наградата на Столична община и Агенцията за публична комуникация „Нота бене!“ „Улпия Сердика“ за най-добра модна марка за дамска мода.
 2005 г. получава награда „Златна игла“ за цялостен принос в българската мода.
 2009 г. Евгения Живкова е наградена от Американския биографичен институт за „Принос в развитието на България“.
 2013 г. е избрана за „БГ Модна Икона“ за най-добре облечен дизайнер от Българската академия за мода.
 2014 г. е избрана за „Дизайнер на годината“ и получава за втори път наградата „Златна игла“ на Българската академия за мода.

Семейство

Източници

Външни препратки 
 Боряна Иванова, „Чисто съвършенство“ в новата колекция на „Жени стил“ (ревю, проведено на 1 март 2005 г.), Fashion.bg
 Евгения Тодорова Живкова в сайта на Народното събрание 

Български модни дизайнери
Български политици след 1989
Възпитаници на Софийския университет
Преподаватели в Югозападния университет
Родени в София